Кубок Німеччини з футболу 2021—2022 — 79-й розіграш кубкового футбольного турніру в Німеччині. Свій перший титул здобув РБ Лейпциг.

Календар

1/32 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|6 серпня 2021

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|7 серпня 2021

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|8 серпня 2021

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9 серпня 2021

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 серпня 2021

|}

1/16 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26 жовтня 2021

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|27 жовтня 2021

|}

1/8 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18 січня 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19 січня 2022

|}

1/4 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|1 березня 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|2 березня 2022

|}

1/2 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19 квітня 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20 квітня 2022

|}

Фінал

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Кубок Німеччини на soccerway 

2021–2022
Німеччина
Німеччина
2021 у німецькому спорті
2022 у німецькому спорті